Batorz est le nom de :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Batorz, une gmina rurale dans le powiat de Janów Lubelski
 Batorz, un village et chef-lieu de cette gmina